Dostana ist der Name:

 eines indischen Films von Raj Khosla aus dem Jahr 1980, siehe Dostana (1980)
 eines pakistanischen Films von Haider Chaudhry aus dem Jahr 1982, siehe Dostana (1982)
 eines indischen Films von Tarun Mansukhani aus dem Jahr 2008, siehe Dostana (2008)